Laister ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Laister-Ebner (geboren 1972), österreichische Zitherspielerin
 Hannelore Laister (geboren 1944), österreichische Zitherspielerin und -lehrerin

Siehe auch:
 Leister